Fritz Schulz kan syfta på:

* Fritz Schulz (verksam 1882), tysk ornitolog
 Fritz Schulz (1879–1957), tysk rättshistoriker
 Fritz Schulz (1886–1918), tysk fotbollsspelare
 Fritz Schulz (1896–1972), tysk filmskådespelare
 Fritz W. Schulz (1884–1962), tysk marinmålare och illustratör